KORD se puede referir a cualquiera de los siguientes artículos:

 Al Aeropuerto Internacional Chicago-O'Hare
 o a la Ametralladora rusa Kord